est une expression anglaise signifiant « servez-vous ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 

 , film britannique de John Daumery sorti en 1932.

Musique

Groupe 

 , groupe de rock londonien formé en 1969.

Chanson 

 , chanson d'Amy Winehouse présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Tom Jones présente sur l'album  sorti en .

Album 

 , album de Faye Wong sorti en  ;
 , album de Julian Lennon sorti le  ;
 , album de  sorti en .

Voir aussi